KPNA2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 529 амінокислот, а молекулярна маса — 57 862.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як взаємодія хазяїн-вірус, транспорт, транспорт білків, ацетилювання. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки